Atrium Carceri — шведский музыкальный проект Саймона Хита (Simon Heath), выпускаемый под лейблом Cold Meat Industry. На данный момент выпущено 13 полноформатных альбомов и 14 совместных работ с композиторами тех же жанров. В 2011 году, Atrium Carceri покинул Cold Meat Industry и начал собственный дарк-эмбиент лейбл Cryo Chamber.

Описание 

Atrium Carceri обычно описывается как музыка в жанре Дарк-эмбиент, Блэк-эмбиент, Индастриал-эмбиент. Так же как Lull и Lustmord, в музыке Atrium Carceri используются синтезаторы, звуковые эффекты и аудиодорожки из фильмов и аниме, пианино и иные инструменты, чтобы создать медленный ритм, сильную мелодию и комплексный настрой, обычно связанный с темами отчаяния, одиночества (Одиночное заключение) и окружающего упадка. Atrium Carceri получил благосклонность критиков и был хорошо принят публикой в связи с его глубокой атмосферностью.

Дискография 
 
Студийные альбомы

 Cellblock (2003)
 Seishinbyouin (2004)
 Kapnobatai (2005)
 Ptahil (2007)
 Souyuan (2008)
 Phrenitis (2009)
 Reliquiae (2012)
 Void (2012)
 The Untold (2013)
 The Old City — Leviathan (2015)
 Metropolis (2015)
 Codex (2018)
 Mortal Shell Soundtrack (2020)

Совместные работы
 Sacrosanct (Совместно с Eldar) (2012)
 Cthulhu (Сотрудничество Cryo Chamber) (2014)
 Onyx (Совместно с Apocryphos и Kammarheit) (2015)
 Azathoth (Сотрудничество Cryo Chamber) (2015)
 Nyarlathotep (Сотрудничество Cryo Chamber) (2016)
 Echo (Совместно с Apocryphos и Kammarheit) (2017)
 Black Corner Den (Совместно с Cities Last Broadcast) (2017)
 Yog-Sothoth  (Сотрудничество Cryo Chamber) (2017)
 Miles to Midnight (Совместно с Cities Last Broadcast и God Body Disconnect) (2018)
 Ur Djupan Dal (Сотрудничество с Herbst9) (2018)
 Shub-Niggurath (Сотрудничество Cryo Chamber) (2018)
 Black Stage of Night (Совместно с Cities Last Broadcast) (2019)
 Hastur (Сотрудничество Cryo Chamber) (2019)
 Yig (Сотрудничество Cryo Chamber) (2020)
 Fabled Machines Of Old (Совместно с Dead Melodies) (2021)
 Colossus (Совместно с Kammarheit) (2022)

Ссылки 
 Official Site 
 Official Site at Cold Meat Industries
 Official Site of Cryo Chamber
 Official Samples at Cold Meat Industries
 Atrium Carceri at MySpace

Индастриал-группы Швеции
Электронные музыкальные коллективы Швеции
Группы в стиле дарк-эмбиент